Мидвил има више значења:
 Мидвил (Џорџија)
 Мидвил (Пенсилванија)
 Мидвил (Мисисипи)
 Мидвил (Мисури)